Osoby o tym nazwisku:
 Ion Nunweiller – rumuński piłkarz i trener
 Radu Nunweiller – rumuński piłkarz